Molnár Zoltán (1920–2009) magyar író
 Molnár Zoltán (1929–) erdélyi magyar fotóművész
 Molnár Zoltán (1937–2001) erdélyi magyar festőművész
 Molnár Zoltán (1953–2018) szlovákiai magyar labdarúgó, csapatkapitány
 Molnár Zoltán (1955–) atlétikai edző, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára
 Molnár Zoltán (1961–) evezős, edző
 Molnár Zoltán színész, énekes
 Molnár Zoltán (1967–) vajdasági magyar színművész, lapszerkesztő
 Molnár Zoltán (1971–) labdarúgó
 Molnár Zoltán (1972–1995) költő
 Molnár Zoltán (1973–) labdarúgó, olimpikon (1996, Atlanta)
 Molnár Zoltán (1973–) budapesti magyar fotóművész